Miejscowości w USA:
 Squaw Valley – osada w hrabstwie Placer w Kalifornii, miejsce rozgrywania Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960
 Squaw Valley – miejscowość w hrabstwie Fresno w Kalifornii
Inne:
 Squaw Valley – dolina w górach Siskiyou w stanie Oregon